Nothrites vergonsensis är en ringmaskart som beskrevs av Courtinat 1998. Nothrites vergonsensis ingår i släktet Nothrites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
vergonsensis